Озеро Амут:
 Амут — озеро в Курумканском районе Бурятии на территории Джергинского природного заповедника.
 Амут — озеро в Солнечном районе Хабаровского края.
Мифология:
 Амут (в других вариантах — Амат, Амт и Амамат; ; в пер. с др.-егип. — «пожирательница») — в египетской мифологии чудовище, совмещавшее черты крокодила и льва (чаще всего изображалось в образе льва с головой крокодила).